Die Urpo-Ylönen-Trophäe ist eine Eishockey-Auszeichnung, die von der finnischen SM-liiga an den besten Torhüter der Saison vergeben wird.

Preisträger

Preisträger nach Mannschaften 
 7 Preisträger: Jokerit, Kärpät, Tappara
 6 Preisträger: TPS
 5 Preisträger: Ässät
 4 Preisträger: Lukko
 3 Preisträger: HIFK
 2 Preisträger: Ilves,
 1 Preisträger: HPK, JYP, SaiPa

Weblinks 
 Liste der Gewinner bei liiga.fi

Liiga-Auszeichnung